Moltzen ist der Familienname folgender Personen:

 Nora Moltzen (* 1984), deutsch-französische Schauspielerin
 Peter Moltzen (* 1970), deutscher Schauspieler